La Delta Ethniki 2006-2007 è la 25ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Spareggio retrocessione

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2007-2008
      Retrocesse nei Campionati regionali 2007-2008

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2006
Calcio nel 2007